

Алонісос — острів в Егейському морі, в складі Північних Спорад
 Алонісос — муніципалітет в складі ному Магнісія периферії Фессалія
 Алонісос — містечко на острові Алонісос, адміністративний центр муніципалітету Алонісос
 Алонісос — протока в Егейському морі між островами Алонісос та Скопелос